

Sigle 
MNW est l'abréviation usuelle de :
 Muzeum Narodowe w Warszawie, musée de Varsovie en Pologne.
 langue Môn , dans la norme ISO 639-3 (liste des langues)